Stati Uniti d'America
 Cedar Crest – census-designated place della Contea di Plymouth, Massachusetts
 Cedar Crest – census-designated place della Contea di Bernalillo, Nuovo Messico
 Cedar Crest – census-designated place della Contea di Mayes, Oklahoma
 Cedar Crest – census-designated place della Contea di Mifflin, Pennsylvania